Теплякова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Теплякова, Алиса Евгеньевна (род. 2012) — российская девочка, поступившая в МГУ в возрасте 9 лет.
 Теплякова, Анастасия Михайловна (1924—1996) — советская свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Теплякова, Нина Сергеевна (1904—1983) — советская танцовщица, теннисистка и теннисный тренер.
 Теплякова, Татьяна Евгеньевна (Данченко; род. 1971) — российский тренер по синхронному плаванию.